Tiola ima više značenja:
 Tiola (Bolonja)
 Tiola (Sondrio)